Волчица может означать:
 Волчица — женская особь, то есть, самка волка.
 «Волчица» — советский фильм-спектакль 1967 года.
 «Волчица» — польский исторически-мистический фильм 1983 года.
 «Волчица» — американский 3-серийный мистический фильм 1996 года.
 «Волчица» — мексиканский 90-серийный мистический сериал 1997 года.
 «Волчица» — украинский телевизионный сериал 2006 года.
 «Весьегонская волчица» — российский фильм 2004 года по повести Бориса Воробьёва.
 «Волчица и пряности» — популярная японская серия «лайт-новел».

Водотоки 
 Волчица — река в Свердловской области России, правый приток Дарьи.
 Волчица — ручей в Якутии (Россия), правый приток Чубукалаха, впадающего в Индигирку.
 Волчица (Волчас, Волчес) — река в Могилёвской области Белоруссии, правый приток Сожа.
 Волчица (Сария) — река в Латвии, правый приток Сарьянки.